Sommo sacerdote – figura dell'ebraismo
Sommo sacerdote samaritano – figura del samaritanesimo
 Sommo sacerdote (mormonismo) – in molte denominazioni dei mormoni, un sommo sacerdote è un membro del sacerdozio all'interno dell'ordine di Melchisedec
 Sommo sacerdote (religione) – titolo che comunemente indica il principale esponente del clero di un culto religioso